Sztuka łączenia win i potraw jest procesem zestawiania jedzenia z winem w celu zwiększenia przyjemności konsumpcji. W wielu kulturach, przez długi czas wino było uznawane za podstawowy produkt królujący na stołach. Winifikacja oraz tradycje kulinarne rozwineły się na przełomie lat, a miejscowa sztuka kulinarna oraz lokalne wina były ze sobą zestawiane. Ta nowoczesna sztuka łączenia jedzenia jest stosunkowo nowym zjawiskiem, dotyczącym sztuki kombinacji win i potraw, mającym wpływ na rynek wydawniczy i na media. W przemyśle gastronomicznym, sommelierzy specjalizują się w doradzaniu klientom w doborze win do posiłków.

Sztuka kulinarna
Wino